szuahéli nyelv
 szuahéli nép